Список эпизодов телесериала «Сабрина — маленькая ведьма». Всего было показано семь сезонов. В них вошли 163 эпизода.

Эпизоды в списке отсортированы по дате показа на экранах. В список не включены непоказанные в эфире эпизоды.

Список сезонов 
{| class="wikitable" style="text-align: center;"
! colspan="2" rowspan="2"| Сезон
! rowspan="2"| Эпизоды
! colspan="3"| Оригинальная дата показа
! rowspan="2"| Ранг
! rowspan="2"| ЗрителиСША (млн)
|-
! Премьера сезона
! Финал сезона
! Телеканал
|-
|bgcolor="#FFCC33"|
| [[Список эпизодов телесериала «Сабрина — маленькая ведьма»#Сезон 1 (1996—1997)|1]]
| 24
| 27 сентября 1996
| 16 мая 1997
| rowspan="4"| ABC
| 41
| 9,3
|-
|bgcolor="#81E3D4"|
| [[Список эпизодов телесериала «Сабрина — маленькая ведьма»#Сезон 2 (1997—1998)|2]]
| 26
| 26 сентября 1997
| 15 мая 1998
| 41
| 12,5
|-
|bgcolor="#B4E381"|
| [[Список эпизодов телесериала «Сабрина — маленькая ведьма»#Сезон 3 (1998—1999)|3]]
| 25
| 25 сентября 1998
| 21 мая 1999
| 41
| 12,2
|-
|bgcolor="#8E8CF6"|
| [[Список эпизодов телесериала «Сабрина — маленькая ведьма»#Сезон 4 (1999—2000)|4]]
| 22
| 24 сентября 1999
| 5 мая 2000
| 57
| 10,2
|-
|bgcolor="#81A6E3"|
| [[Список эпизодов телесериала «Сабрина — маленькая ведьма»#Сезон 5 (2000—2001)|5]]
| 22
| 22 сентября 2000
| 18 мая 2001
| rowspan="3"| The WB
| 124
| 3,8
|-
|bgcolor="#E38181"|
| [[Список эпизодов телесериала «Сабрина — маленькая ведьма»#Сезон 6 (2001—2002)|6]]
| 22
| 5 октября 2001
| 10 мая 2002
| 140
| 3,1
|-
|bgcolor="8888FF"|
| [[Список эпизодов телесериала «Сабрина — маленькая ведьма»#Сезон 7 (2002—2003)|7]]
| 22
| 20 сентября 2002
| 24 апреля 2003
| 146
| 3,0
|}

Эпизоды

Сезон 1 (1996—1997)

Сезон 2 (1997—1998)

Сезон 3 (1998—1999)

Сезон 4 (1999—2000)

Сезон 5 (2000—2001)

Сезон 6 (2001—2002)

Сезон 7 (2002—2003)

Примечания

Ссылки 
 Список серий телесериала «Сабрина — маленькая ведьма» на сайте TV.com
 Список серий телесериала «Сабрина — маленькая ведьма» на сайте Internet Movie Database
 Список серий телесериала «Сабрина — маленькая ведьма» на сайте Epguides
 Список серий телесериала «Сабрина — маленькая ведьма» на сайте TVGuide.com

Сабрина — маленькая ведьма
Сабрина — маленькая ведьма